Die Women’s Regional Handball League 2017 war die 8. Spielzeit der Women’s Regional Handball League (WRHL).

Hauptrunde

Tabelle

Turnier in Podgorica 
Zeiten:

Turnier in Koprivnici
Zeiten:

Turnier in Ljubljana

Final4 in Skopje 
Zeiten:

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

2017
Handballveranstaltung 2017